Krasne (ukr. Красне) – wieś na Ukrainie w rejonie krzyżopolskim obwodu winnickiego.

Linki zewnętrzne 
 Krasne na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w rejonie krzyżopolskim